Tour of California 2019 er den 14. udgave af cykelløbet Tour of California. Det amerikanske etapeløb er det 24. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og bliver arrangeret mellem 12. og 18. maj 2019.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Niklas Eg kører for 
Mads Pedersen kører for 
Kasper Asgreen kører for 
Michael Mørkøv kører for 
Magnus Cort kører for 
Jonas Gregaard kører for 
Lars Bak kører for 
Casper Pedersen kører for 
Jesper Hansen kører for 
Mikkel Bjerg kører for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 
 

2019
UCI World Tour 2019